Het WTA-tennistoernooi van Bratislava (officieel Eurotel Slovak indoors) van 2001 vond plaats van 15 tot en met 21 oktober 2001 in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Tsjechische titelverdedigster Dája Bedáňová strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Rita Grande uit Italië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Slowaakse kwalificante Martina Suchá in twee sets. Grande wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Bratislava op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2001. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Karina Habšudová en Daniela Hantuchová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik uit Slovenië, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Dája Bedáňová en Jelena Bovina won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vijfde geplaatste koppel Nathalie Dechy en Meilen Tu in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Noch de Tsjechische Bedáňová, noch Russin Bovina had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bratislava 2001
Bratislava